Канадская певица и автор песен Аврил Лавин начала свою творческую деятельность в 2000 году; с момента выхода её первого альбома Let Go в 2002 году певица побывала в шести концертных турах.

Try To Shut Me Up Tour 

The Try To Shut Me Up Tour — первый концертный тур Аврил Лавин. Концерт в Буффало был выпущен в качестве DVD My World, дата выхода которого — 3 ноября 2003 года в США. В качестве «разогрева» выступали канадские группы Simple Plan и Gob<ref name="allbussines.com">{{cite web|url=http://www.allbusiness.com/sports-recreation/sports-recreation-facilities-venues/5697122-1.html|title=Simple Plan Tapped for Avril Lavigne's Upcoming ``Try to Shut Me Up North American Tour|publisher=allbussines.com|accessdate=2003-01-27|deadlink=no|archiveurl=https://web.archive.org/web/20090815002756/http://www.allbusiness.com/sports-recreation/sports-recreation-facilities-venues/5697122-1.html|archivedate=2009-08-15}}</ref>.

 Сет-лист 
 «Sk8er Boi»
 «Nobody’s Fool»
 «Mobile»
 «Anything But Ordinary»
 «Losing Grip»
 «Naked»
 «Too Much to Ask»
 «I Don’t Give»
 «Basket Case»
 «My World»
 «I’m With You»
 «Complicated»
 «Unwanted»
 «Tomorrow»
 «Knockin' on Heaven's Door» (кавер-версия)
 «Things I’ll Never Say»

 Музыканты 
 Эван Тобенфельд
 Мэттью Бранн
 Джесси Колбёрн
 Чарли Мониз

На разогреве
 Our Lady Peace
 Gob
 Swollen Members
 Simple Plan

 Даты концертов 

 Mall Tour 

Mall Tour, начавшийся 4 марта 2004 года, охватил 21 город в США и Канаде. Объявление о каждом концерте происходило за 48 часов до начала шоу; все концерты были акустическими.

 Сет-лист 
(Акустика)
 «He Wasn't»
 «My Happy Ending»
 «Sk8er Boi»
 «Don’t Tell Me»
 «Take Me Away»
 «Complicated»
 «Nobody's Home»

 Даты концертов 

 Bonez Tour 

Bonez Tour в поддержку альбома Under My Skin проходил в период с сентября 2004 по сентябрь 2005 года. Запись концерта на стадионе Ниппон Будокан была выпущена в качестве DVD Live at Budokan: Bonez Tour.

 Сет-лист 
 «He Wasn't»
 «My Happy Ending»
 «Take Me Away»
 «Freak Out»
 «Sk8er Boi»
 «Unwanted»
 «Anything But Ordinary»
 «Who Knows»
 «I'm With You»
 «Naked»
 «Losing Grip»
 «Together»
 «Forgotten»
 «Tomorrow»
 «Fall To Pieces»
 «Nobody's Home» (акустическая версия)
 «Don’t Tell Me»
 «Complicated»
 «Slipped Away»

 На разогреве 
 Буч Уокер
 Bowling for Soup
 Simple Plan
 Nailpin
 Rooster
 Gavin DeGraw
 Tweak
 The Glitterati
 Tolidos
 Daniela Herrero
 Guffi

 Даты концертов 

 Promotional Tour 

В течение всего 2007 года Аврил Лавин выступала с концертами во время промотура альбома The Best Damn Thing. Во время этого тура Лавин впервые дала концерт в России.

 Сет-лист 
 «Girlfriend»
 «I Can Do Better»
 «Sk8er Boi»
 «My Happy Ending»
 «Losing Grip»
 «Runaway»
 «Don’t Tell Me»
 «Keep Holding On»
 «I'm With You»
 «Everything Back But You»
 «The Best Damn Thing»
 «Complicated»
 «I Don’t Have To Try»
 «He Wasn't»
 «When You’re Gone»
во время некоторых концертов:
 «Nobody’s Home»
 «Hot»
 «Tomorrow»
 «Innocence»

 Даты концертов 

 The Best Damn Tour The Best Damn Tour длился в период с 5 марта по 6 октября 2008 года. DVD с записью концерта в Торонто The Best Damn Tour - Live in Toronto'' вышло в сентябре 2008 года.

Сет-лист 
 «Intro»
 «Girlfriend»
 «I Can Do Better»
 «Complicated»
 «My Happy Ending»
 «I'm With You»
 «I Always Get What I Want»
 «When You’re Gone»
 «Innocence»
 «Don’t Tell Me»
 «Hot»
 «Losing Grip»
 «Bad Reputation» (кавер-версия Джоанн Джетт)
 «Everything Back But You»
 «Runaway»
 «Hey Mickey» (кавер-версия Тони Бэзил)
 «The Best Damn Thing»
 «I Don’t Have to Try»
 «He Wasn't»
 «Girlfriend (Dr. Luke Remix)»
 «Sk8er Boi»
во время некоторых концертов:
 «Keep Holding On»
 «In Too Deep»

На разогреве 
 Boys Like Girls
 Jonas Brothers
 The Black List Club
 The Midway State
 Demi Lovato
 illScarlett
 Duke Squad

Даты концертов

The Black Star Tour 

Предстоящий тур 2011 года в поддержку альбома «Goodbye Lullaby». Можно считать, что он начался с посещения Аврил Японии, где она презентовала свой четвёртый студийный альбом и исполняла новые песни вместе с такими хитами, как Sk8er Boi и Girlfriend. 
С выбором названия тура Аврил помогли фанаты.

Даты концертов

Примечания 

Аврил Лавин
Лавин, Аврил